Бейла Шаламон, Бейла Шалі (Ракошино, 4 березня 1885 - Будапешт, 15 червня 1965) -  угорський актор, театральний режисер, гуморист, автор нарисів. Це один з найвідоміших угорських коміків середини 20 століття, класична фігура маленької людини з Будапешта, майстра, який виживає на сцені та на екрані. Його п'єси грають донині, і серед його рольових речень були ті, що стали відомими висловами.

Діяльність 
Коли йому було шість років, він переїхав з Ракошина до Береттьосентмартону, звідки відвідував початкову школу в Береттьоуйфалу, що за три кілометри, разом зі своєю сестрою Бертою та молодшим братом Євгеном. Брат Павло відвіз його до Будапешта на навчання медицини. Він відвідував ізраїльську школу на вулиці Вешелені, його колегою був Дюла Канн (пізніше комік Дюла Кабош). 

Він став актором у 1913 р. (за іншими даними в 1914 р.). Комедіант Деже Дьярфа  рекомендував його в Орфей. У своєму першому виступі, в якому він зіграв сплячого, він фактично заснув на сцені, що зробило йому великий успіх. Потім він грав на багатьох майданчиках: Королівському пивному кабаре, де грав кадри "Білої бороди", серед інших - кабаре "Аполлон", кабаре "EMKE", кабаре "Бонбоньєр". Він здобув велику репутацію, зігравши роль Єне Сальго в кабаре "Аполлон" у 1922 році в його одноактному фарсі під назвою "Струнний квартет" Світла борода "(в якому не може зіграти жоден з чотирьох" музикантів "), презентація якого в основному відбулася завдяки для нього, оскільки виставу не виконував жоден театр, він хотів представити. "... До кінця свого життя він грає фігуру хитрого маленького чоловічка, з яким уперше мав успіх у сцені". 

Еде Лустіг звільнив його з текстильної крамниці на Rákóczi út після того, як він нібито мав некрасиву зовнішність після закінчення терміну навчання (хоча компанія змогла продовжувати працювати помічником у магазині на вулиці Шош, який здебільшого відвідували сільські жителі). Він багато виступав, навіть у сільській місцевості, ходив майже скрізь, куди його запрошували. Він часто приїжджав у сільську місцевість за кілька годин до вистави, гуляв, пив каву, спілкувався та знайомився. 

На початку 1932 року він виконав головну роль рядового Новотного, головного героя музичного фарсу в Будапештському театрі оперети. Однак під час світової економічної кризи театр оперети також боровся з кризою. Соломон повернувся до кабаре. У період з 1935 по 1938 рік він зіграв вісім епізодних ролей у фільмах.  У 1939 році, як єврею, йому було заборонено виступати в театрі (востаннє він грав 31 травня), він не міг грати до 1945 року, в цей час він міг виступати лише вечорами мистецької акції OMIKE. 

У 1949 році його бачимо в Будапештський театр комедії. Він був одним із засновників Веселої сцени в 1951 році і працював тут до своєї смерті . У старості він був госпіталізований через важку хворобу і передав свою роль Ласло Кажалу. Одного вечора Бейла Шаламон з’явився в театрі, як з’ясувалося, він втік із лікарні. Тієї ночі він знову зіграв свою роль, потім після вистави знову взяв таксі і повернувся до лікарні. Того вечора 80-річний актор помер.

Творчість 

 Hej, színművész!...; szerzői, Bp., 1939 (több utánnyomásban)
 Hej színművész!...; Franklin Ny., Bp., 1956
 Hej, színművész...; Kossuth, Bp., 1957
 Megírásának körülményeit 1957-ben így idézte fel: „Ez a kis könyvem úgy született meg, hogy 1939-ben az akkori »törvény« leparancsolt a színpadról. […] Régi szakmámhoz (textilkereskedő-segéd voltam) nem térhettem vissza. Így jutottam arra a gondolatra, hogy mint annyi sorstársam abban az időben (néha még valódi írók is) – írok egy könyvet. […] Két legyet ütöttem egy csapásra: nemcsak megéltem, de a közönséggel való kapcsolataimat is megtartottam.”
 Szódásüveg és környéke; Magvető, Bp., 1964 (Vidám könyvek)
 Hej, színművész! Visszaemlékezések; szöveggond. Furkó Zoltán; Szépirodalmi, Bp., 1987 (Kentaur könyvek)

Примітки 

Угорські актори
Угорські режисери
Угорські письменники